O Campeonato Colombiano de Futebol de 1982 (organizado pela Divisão Maior do Futebol Colombiano) foi a 35º edição do campeonato do futebol de Colômbia. Os clubes jogavam duas fases (Apertura e Finalización). No Apertura se jogava com turno e returno,sendo que os sete melhores iriam para o grupo A do Finalización, enquanto os outros iriam para o grupo B. No Finalización havia dois grupos com turno e returno. Os oito melhores pontuados são classificados para um Octogonal. O clube vencedor e o vice campeão do campeonato classificavam-se para a Copa Libertadores da América de 1983.

Participantes

Campeão

Campeonato Colombiano de Futebol
Desporto na Colômbia em 1982